Dourados (gemeente), een gemeente en de grootste stad van de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
 Dourados (microregio), een microregio van de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul